Bossa steht für:

 Bossa (Unternehmen), türkisches Textilunternehmen
 Titularbistum Bossa, Titularbistum in Nordafrika

Bossa ist der Familienname folgender Personen:

 Solomy Balungi Bossa (* 1956), ugandische Juristin und Richterin

Siehe auch:
 Bossa Nova, Musikrichtung und Tanzstil
 Bosa (Begriffsklärung)